Метальников — русская фамилия. Известные носители:

 Метальников, Будимир Алексеевич (1925—2001) — советский режиссёр-постановщик и сценарист.
 Метальников, Леонид Борисович (род. 1990) — казахстанский хоккеист, защитник.
 Метальников, Николай Иванович (1870—1939) — русский агроном, депутат Государственной думы I созыва.
 Метальников, Пётр Иванович (1900—1969) — советский военачальник, генерал-майор.
 Метальников, Сергей Иванович (1870—1946) — учёный-зоолог, иммунолог, эволюционист.